Американський штат Південна Кароліна поділяється на 46 округів.

Південна Кароліна